Kroumovo peut désigner (en bulgare s'écrit : ) :
Kroumovo, village bulgare de l'obchtina de Kotcherinovo, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Kroumovo, village bulgare de l'obchtina de Rodopi, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Kroumovo, village bulgare de l'obchtina d'Aksakovo, situé dans l'oblast de Varna ;
Kroumovo, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.